Меловой — посёлок в городском округе Новоульяновск Ульяновской области России.

География 
Расстояние до районного центра Новоульяновск 5 км, расстояние до областного центра Ульяновск 23 км.

История 
В конце 1930 произведена разбивка будущего мелового завода, строительство которого выполняли заключённые. К 1941 году возведен фундамент мелового цеха, затем война прервала строительство. После войны продолжилось строительство завода и посёлка. Посёлок получил название Кременковский Техмелзавод.

В 1949 году в посёлке появилась школа.

В 1956 году было построено новое здании школы.

В 1986 году указом ПВС РСФСР посёлок Мелоизвесткового завода переименован в Меловой.

13 июля 2004 года принят Закон Ульяновской области 043/ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области», который наделил МО «Город Новоульяновск» статусом городского округа с административным центром город Новоульяновск. В границы муниципального образования «Город Новоульяновск» вошли: село Криуши, село Липки, село Панская Слобода, поселок Яблоневый, поселок Меловой.

Согласно Закону Ульяновской области от 25.08.2008 N 141-ЗО, на территории МО «Город Новоульяновск» предусматривается создание промышленной зоны. Вновь организуемой зоны предполагалось присвоить наименование «Промышленная зона Новоульяновск». Перспективное развитие посёлка Меловой, в силу негативной экологической ситуации, консервируется и предусматривается постепенный вывод жилья в район «Липки».

Население

Достопримечательность 
 Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1982)

Инфраструктура 
Школа, ФАП, предприятия «Силикатчик», с 1.07.2016 г. — переименован в ООО «МИЗ».

Примечания 

Населённые пункты городского округа Новоульяновск
Бывшие посёлки городского типа Ульяновской области